Al Wilson  peut désigner :
 Al Wilson (1895-1932), un cascadeur, acteur et producteur américain ;
  (1939-2008), un chanteur américain ;
 Al Wilson (1977-), un joueur américain de football américain.